Saint Thomas est un hagionyme, porté par plusieurs saints des diverses Églises chrétiennes (catholiques, orthodoxes, etc.). Le plus connu est saint Thomas pour l'apôtre. Les saints portant le nom « saint Thomas » ont donné lieu à de nombreuses représentations artistiques.

Popularité 
L'hagionyme « saint Thomas » est très populaire du fait de la notoriété du premier saint Thomas : Thomas (apôtre) () ; le plus connu ; célébré en Orient le 6 octobre, translation des reliques le 20 juin et deuxième dimanche de Pâques ; célébré en Occident le 3 juillet.

Cet hagionyme a par la suite été donné à de très nombreux saints.

Saints portant cet hagionyme

Saints communs aux Églises catholiques et orthodoxes 
Classés par ordre chronologique de leur décès :
 Thomas (apôtre) () ; le plus connu ; célébré en Orient le 6 octobre, translation des reliques le 20 juin et deuxième dimanche de Pâques ; célébré en Occident le 3 juillet.
 Thomas de Tibériopolis († 361), diacre martyr ; célébré le 28 novembre.
 Thomas  de Constantinople († 610), patriarche ; célébré le 21 mars.
 v. 650-v.750, saint Thomas de Farfa ou Thomas de Maurienne, abbé de Farfa . Célébré le .
 Thomas II de Constantinople († 668), dit Thomas le Nouveau, patriarche ; célébré le 15 novembre.
 Thomas Defourkinos († 912), higoumène ; célébré le 10 décembre.
 Thomas de Maléon ( et ), moine ; célébré le 7 juillet.

Saints et bienheureux des Églises catholiques 
Classés par ordre chronologique de leur décès :
 Thomas Becket († 1170), archevêque de Cantorbéry ; célébré le 29 décembre.
 Thomas d'Aquin († 1274), frère prêcheur, docteur de l'Église ; célébré le 28 janvier.
 Thomas de Tolentino († 1321), missionnaire en Inde.
 Thomas More (°1478 - †1535) ; célébré le 22 juin par l'Église romaine et le 6 juillet, jour de son décès, par l'Église anglicane.
 Thomas Green († 1537), avec Thomas Scryven, Thomas Reding (fêté seul le 16 juin) et Walter Pierson, chartreux martyrs en Angleterre ; célébrés ensemble le 10 juin.
 Thomas Reding († 1537), bienheureux, moine de la Chartreuse de la ville, martyr à Londres sous Henry VIII d'Angleterre ; célébré le 16 juin.
  († 1540), avec  et Richard Featherstone, bienheureux, prêtres et martyrs en Angleterre sous Henry VIII ; célébrés le 30 juillet.
 Thomas de Villeneuve († 1555), moine de Saint-Augustin, évêque de Grenade puis de Valence ; célébré localement le 8 septembre.
 Thomas Bosgrave († 1594), et ses compagnons laïcs John Carey et Patrick Salmon, avec le prêtre jésuite  ou John Cornelius, tous bienheureux martyrs à Dorchester sous Élisabeth  d'Angleterre ; célébrés le 4 juillet.
 Thomas Warcop († 1597), bienheureux, avec ses compagnons laïcs Edward Fulthrop,  et le prêtre , tous martyrs à York en Angleterre ; célébrés le 4 juillet.
 Thomas Welbourne († 1605), bienheureux, né dans le Yorkshire en Angleterre, maître d'école, martyr en Angleterre ; célébré le .
 Thomas Garnet († 1607), prêtre jésuite, martyr en Angleterre ; célébré localement le 23 juin.
 Thomas Ghengoro († 1620), bienheureux, jeune martyr crucifié au Japon avec ses parents ; célébré le 16 août.
 Thomas Zumarraga († 1622), prètre dominicain, avec Apollinaire Franco, prètre franciscain et leurs 4 compagnons, bienheureux, martyrs brûlés vifs à Omura au Japon ; célébrés le 12 septembre.
 Thomas Whittaker († 1646), avec  et John Woodcock, bienheureux, prêtres, martyrs pendus comme traîtres en Angleterre sous Charles  ; célébrés le 7 août.
 Thomas Tran Van Thien († 1838), et François Jaccard, martyrs au Vietnam ; célébrés le 21 septembre.
 Thomas Toan († 1840), catéchiste et responsable de mission, martyr sous l’empereur Minh Mang au Tonkin ; célébré le 27 juin.
 Thomas Son Cha-son († 1866), catéchiste, martyr en Corée, saint ; célébré le 30 mars.
 Thomas Kurialacherry († 1925), premier évêque du diocèse syro-malabar de Changanacherry au Kerala, en Inde.

Saints des Églises orthodoxes 
 Thomas de Damas († ?), martyr; célébré le .

Hagiotoponymes 
Généralement, les hagionymes produisent des toponymes c'est-à-dire des noms de lieu. On parle alors d'hagiotoponyme. C'est particulièrement le cas avec Saint Thomas, qui a donné son nom à de très nombreux toponymes.

Voir

Représentations artistiques 
Les représentations artistiques des différents Saint Thomas sont très nombreuses, Saint Thomas l'apôtre étant le plus représenté.

 Saint Thomas de Diego Vélasquez (Musée des beaux-arts d'Orléans)

Autres 
 St. Thomas est un standard de jazz composé par le saxophoniste Sonny Rollins.

Références 

Thomas
Thomas
Thomas